Tea time puede referirse a:

 el rito gastronómico británico traducido del inglés como hora del té;
 Camilo Castaldi, MC chileno exmiembro del grupo Los Tetas y apodado Tea-Time.